De tijgerkat, een roman van Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Il gattopardo (film), een film van Luchino Visconti